Белоруков — фамилия; имеет женскую форму Белорукова.
 Белоруков, Геннадий Геннадиевич (более известен под фамилией Аден; 1900—1989) — советский музыкальный педагог, ученик Гектора Гандольфи.
 Белоруков, Дмитрий Александрович (род. 1983) — российский футболист, защитник.

 Белорукова, Юлия Сергеевна (род. 1995) — российская лыжница, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, мастер спорта.